Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.
Домініка Цібулкова виграла титул, у фіналі перемігши Агнешку Радванську з рахунком 3–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
Перші шестеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Bank of the West Classic
2013